Godtfredsen ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Godtfredsen (1866–1941), dänischer bildender Künstler und Kunstmaler
 Erik Godtfredsen, dänischen Augenarzt und Radiologe
 Kim Godtfredsen (* 1966), grönländischer Läufer und Athlet
 Lars Godtfredsen (1933–2018), grönländischer Politiker (Atassut)
 Nicholas Gotfredsen (* 1989), dänischer Fußballspieler
 Nuka K. Godtfredsen (* 1970), grönländischer Grafikdesigner und Zeichner

Siehe auch:

 Godtfredsen-Syndrom, Syndrom und Krankheitsbild in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, beschrieben und benannt nach den dänischen Augenarzt und Radiologen Erik Godtfredsen
 Gotfredsen
 Gottfredson